Mehelya poensis est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
 Mehelya poensis (Smith, 1849), est un synonyme de Gonionotophis poensis (Smith, 1849)
 Mehelya poensis (Lepri, 1911) nec Smith, 1849 est un synonyme de Gonionotophis chanleri (Stejneger, 1893)

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Lamprophiinae